

Persone 
 Anthonie Palamedes (1601-1673) – pittore olandese
 Palamedes Palamedesz I (1607-1638) – pittore olandese
 Palamedes Palamedesz II (1633-1705) – pittore olandese

Altro
 2456 Palamedes – asteroide troiano
 Palamedes – personaggio del ciclo arturiano

Pagine correlate
 Palamede (disambigua)